Ostfront bezeichnet unterschiedliche Frontverläufe in folgenden Kriegen:

 im Ersten Weltkrieg, Mittelmächte gegen Russland und Rumänien (ab 1916) siehe Ostfront (Erster Weltkrieg)
 im Türkischen Befreiungskrieg, siehe Türkisch-Armenischer Krieg (1920)
 im Zweiten Weltkrieg, siehe:
 Überfall auf Polen (1939; Deutsches Reich gegen Polen)
 Deutsch-Sowjetischer Krieg (1941–1945; Achsenmächte gegen die Sowjetunion)
 Unternehmen Ostfront (1943) der deutschen Kriegsmarine am Nordkap

Ostfront bezeichnet weiterhin:
 Ost+Front, eine deutsche Rockband aus Berlin
 Ostfront, eine rechtsextremistische Band aus Thüringen
 Ostfront, ein ukrainisches Dark-Ambient-Musikprojekt aus Charkiw
 Ostfront, eine ukrainische Neue-Deutsche-Härte-Band aus Kiew

Siehe auch:

 Eastern Front